A dime vagy DIME szó a következő kifejezésekre utalhat:

Dime (Egyesült Államok) – 10 amerikai dollárcent névértékű érme, az amerikai dollár tizedrésze
Dime (Kanada) – 10 kanadai dollárcent névértékű érme, a kanadai dollár tizedrésze
Dense Inert Metal Explosive – egy kísérleti fázisban lévő robbanóanyag
Direct Internet Message Encapsulation – a Microsoft által javasolt adatátviteli szabvány
 Dime (dal) – Laura Pausini kislemeze